Etoile kan syfta på:
 Etoile (restaurang) – en restaurang i Stockholm

Geografi

Frankrike 

 Étoile-sur-Rhône, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Marshallöarna 

 Etoile Island (ö i Marshallöarna), Likiep, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar